Permanent Vacation — девятый студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, был издан в 1987 году на лейбле Geffen Records.

Ссылка на название альбома есть в тексте песни «Amazing» из пластинки Get a Grip 1993 года.

Для альбома была записана композиция «I’m Down», кавер-версия песни The Beatles, которая была выпущена на би-сайде их сингла «Help!» в 1965 году. Это был второй официальный кавер «Смитов» на материал «Битлов» после «Come Together».

Альбом занял 26-ю позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock.

Список композиций

Участники записи 

Aerosmith
 Стивен Тайлер — вокал
 Джо Перри — гитара, бэк-вокал, педальная слайд-гитара на «Rag Doll»
 Брэд Уидфорд — гитара
 Том Хэмилтон — бас-гитара
 Джоу Крамер — ударные

Приглашённые музыканты
 Дрю Эрнотт — меллотрон на «Angel» и «The Movie»
  — кларнет, тенор-саксофон, аранжировка духовых инструментов на «Dude (Looks Like a Lady)» и «Rag Doll»
 Йэн Патз — баритон-саксофон на «Dude (Looks Like a Lady)» и «Rag Doll»
 Боб Роджерс — тромбон на «Dude (Looks Like a Lady)» и «Rag Doll»
 Генри Кристиан — труба
  — труба, виолончель, бэк-вокал
 Скотт Фейрберн — виолончель
  — сурдина
 Морган Рил — стальной барабан
  — орган на «Rag Doll» и «Simoriah»

Технический персонал
  — продюсер
  — звукоинженер, микширование
 Боб Рок — звукоинженер
 Кен Ломас — ассистент инженера
 Джордж Марино — мастеринг
 Ким Шампейн — дизайн обложки
 Энди Инджел — иллюстрации
 Нил Престон — фотографии

Хит-парады 
Альбом

Синглы

Примечания

Литература 
Профильная:
 

Общая:
 
 
 
 

Альбомы Aerosmith
Альбомы Geffen Records